

Patronyme 
 Ahmed Faras, un ancien footballeur marocain.

Toponyme 
 Faras, un site archéologique de Nubie dans l'actuel Soudan.